Adalbert de Babenberg (854 -906) est un noble franc issu de la maison de Babenberg.

Il était le fils du margrave Henri de Babenberg et d'Ingeltrude ou de Judith de Frioul. 

Il est le frère d'Adélard de Babenberg et d'Hedwige, épouse d'Otton Ier de Saxe.

Le 27 février 906, une armée dirigée par Adalbert attaqua les Conradiens près de Fritzlar. Au cours du combat, Conrad l'Ancien a été tué. Après qu'Adalbert se soit retiré à Castle Theres, il fut assiégé par l'armée royale. L'envoyé du roi, archevêque de Mayence et chancelier Hatto Ier, lui promit un sauf-conduit. Cependant, quand Adalbert quitta le château, il fut fait prisonnier, condamné et décapité le 9 septembre 906. Après cela, les Babenberg ont perdu toutes leurs possessions dans le duché de Franconie.

Naissance en 854
Décès en 906
Popponides
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse franque